Een verkeersweg:
 N92 (België)
 N92a (België)
 N92b (België)
 N92c (België)
 N92 (Frankrijk)
 Een voormalige verkeersweg:
 N92 (Nederland)